ludzie o nazwisku Chruszczow:

 Chruszczow Aleksandr – rosyjski generał, bohater obrony Sewastopola (1854—1855) w czasie wojny krymskiej
 Chruszczow Aleksiej – mołdawski szachista
 Chruszczow Nikita – I sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) w latach 1953-1964.
 Chruszczow Siergiej – syn Nikity Chruszczowa, naukowiec i publicysta

inne:
 Chruszczow (Chruszczowowie) – rosyjski ród szlachecki.
 Chruszczow – w latach 1961-1969 nazwa miasta Switłowodsk na Ukrainie